Labarthe (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Labarthe (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje